Питра — фамилия:

 Питра, Адольф Самойлович (1830—1889) — русский учёный-ботаник, ординарный профессор, ректор Харьковского университета.
 Питра, Альберт Самойлович (1825—1901) — доктор медицины, профессор кафедры судебной медицины Императорского Харьковского университета.
 Питра, Жан-Батист (1812—1889) — французский кардинал, бенедиктинец, историк церкви.
 Питра, Луи-Гийом (Louis-Guillaume Pitra; 1735—1818) — французский драматург и либреттист, член собрания выборщиков Парижа.
 Питра, Юрий Юрьевич (1914—2009) — заслуженный работник сельского хозяйства УССР, дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1977).

Примечания